Наї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.
 Білл Наї (;  12 грудня 1949 року, Кетерхем, графство Суррей, Велика Британія) — британський актор, лауреат премій BAFTA та Золотий Глобус. 
 Наї-Мокулуа